Echthrogaleus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Steensrtup och Christian Frederik Lütken 1861. Echthrogaleus ingår i familjen Pandaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Echthrogaleus